Cet article est une liste des villes de la voïvodie de Mazovie en Pologne. La voïvodie comprend . La population est basée sur les données gouvernementales de 2010.

Références 

Mazovie